«Борат. Второй часть: Доставка щедрый взятка режиму Асашай для польза некогда славный страна Казахстан» (), сокращённое название «Борат 2» — британо-американская псевдодокументальная кинокомедия Джейсона Уолинера по сценарию английского комика Саши Барона Коэна, также исполнившего главную роль. Продолжение фильма «Борат». Фильм вышел на видеосервисе Amazon Prime Video 23 октября 2020. Является лентой с самым длинным названием (110 знаков в оригинале) из когда-либо номинировавшихся на «Оскар».

Сюжет 
После первой поездки Бората в Америку над Казахстаном в мире начали смеяться, поэтому незадачливого журналиста отправили в ГУЛАГ. Четырнадцать лет спустя премьер Назарбаев вызывает Бората к себе в кабинет и даёт новое задание. Он рассказывает, что в Америке теперь новый хороший правитель Макдональд Трамп, который дружит с крутыми мировыми лидерами наподобие Владимира Путина, Жаира Болсонару, Ким Чен Ына и Кеннета Уэста. Назарбаев также хочет попасть в этот круг друзей Трампа. Он даёт Борату поручение ехать в Америку и подарить вице-премьеру Майклу Пенсу, человеку из окружения Трампа, подарок. Пенс — известный дамский угодник, поэтому подарком ему послужит обезьяна Джонни. Джонни является министром культуры Казахстана и по совместительству первой порнозвездой в стране. Перед поездкой в Америку Борат посещает свою деревню, где узнаёт, что его дом захватил злой сосед и попутно забрал себе троих его сыновей. Борат также с удивлением узнаёт, что у него есть пятнадцатилетняя дочь Тутар, которая живёт в сарае рядом с домом.

До США Борат добирается на грузовом корабле, делая по пути множество крюков. Джонни тем временем плывёт на круизном судне. Причалив в Техасе, Борат обнаруживает, что он здесь знаменитость и его повсюду узнают. Журналист отправляется в магазин, где покупает себе для маскировки костюмы и парики и попутно узнаёт о современных сотовых телефонах. Наконец Борат встречает контейнер с Джонни, в котором, однако, оказывается его дочь Тутар. Та всю дорогу провела в этом контейнере и за время путешествия съела Джонни. Борат по факсу сообщает об этом происшествии премьеру Назарбаеву, и тот теперь грозится его казнить. В конечном итоге Борат решает подарить Пенсу вместо обезьяны свою дочь.

Борат покупает для Тутар её собственную клетку и водит её по салонам и магазинам, чтобы приодеть и сделать привлекательной. Различные женщины обучают Тутар быть леди. Для проверки навыков дочери Борат отправляется с ней на бал дебютанток, но поскольку у Тутар месячные, то вместо обычного танца отца и дочери они решают исполнить танец плодовитости. В какой-то момент Тутар случайно проглатывает игрушечного ребёнка и отправляется с этим вопросом в центр женского здоровья, однако там пастор, неправильно понимая её и решив, что Тутар забеременела, отговаривает её делать аборт.

Наконец наступает удобный момент, когда Тутар можно подарить Пенсу. Неподалёку проходит конференция консерваторов, на которой и будет выступать Пенс. На конференции Борат хочет быть незаметным, поэтому надевает костюм ку-клукс-клановца. В туалете он переодевается в Трампа и, закинув на плечо Тутар, пытается подарить её Пенсу, однако ему не дают это сделать охранники. Тутар в этом случае предлагает подарить её любому другому другу Трампа, но Майкл Флинн, Майкл Коэн, Стив Бэннон и Пол Манафорт уже арестованы. С другой же стороны Руди Джулиани ещё на свободе.

О Джулиани как-то писали, что у него роман с пышногрудой женщиной, и Борат решает увеличить грудь Тутар. На операцию у него не хватает денег, поэтому он находит подработку парикмахером. Тутар же на это время остаётся с чернокожей няней. Няня смущена сексистскими учениями Бората и сообщает Тутар, что то, чему её учил отец и её культура, ложно. Тутар пробует мастурбировать в туалете женского республиканского клуба и очень удивляется, что её вагина не откусывает ей руку. Тут же девочка рассказывает о своём открытии женщинам-республиканкам. Встретив Бората, Тутар сбегает от него из-за постоянной лжи с его стороны. Также она сообщает, что никакого Холокоста никогда не было, ссылаясь на страницу отрицателей Холокоста на Facebook.

Потрясённый Борат решает покончить с собой. Он одевается в стереотипного еврея и отправляется в ближайшую синагогу из расчёта, что там может начаться какая-нибудь очередная перестрелка. Там он встречает двух милых еврейских бабушек, которые сообщают ему, что Холокост всё-таки был. В приподнятом настроении Борат покидает это место и отправляется на поиски Тутар, но обнаруживает город совершенно пустым из-за пандемии коронавируса. Двое сторонников теорий заговора принимают его у себя и позволяют самоизолироваться вместе с ними. Из Интернета Борат узнаёт, что его дочь стала репортёром и будет освещать проходящий в Олимпии «Марш за права», . Со своими новыми друзьями Борат идёт на это мероприятие, исполнив там песню про Обаму и коронавирус.

На митинге друзья Бората сообщают Тутар, что её отца убьют на родине, если он не подарит её Джулиани. Девочка соглашается помочь отцу. Тем временем Борат, пообщавшись с чернокожей няней, понимает, что любит свою дочь и не хочет никому её отдавать. Тутар берёт интервью у Джулиани и пытается его соблазнить. После интервью они оба идут в спальню и, в тот момент, когда Джулиани начинает копошиться у себя в штанах, в комнату вбегает Борат, который предлагает вместо своей дочери себя. Не выполнив свою миссию, Борат возвращается в Казахстан.

Дома Борат узнаёт, что премьер Назарбаев использовал его. Перед поездкой в Штаты Бората заразили коронавирусом, он стал нулевым пациентом, и, плывя в Америку, распространил болезнь по всему миру. Это было местью Назарбаева за то, что над Казахстаном смеялись. Борат записывает это признание Назарбаева на сотовый телефон и шантажирует этой записью. Назарбаеву приходится уступить. Казахстан меняется. В стране отменяются многие женоненавистнические законы, а Тутар, как и отец, становится журналисткой.

В ролях 
 Саша Барон Коэн — Борат Сагдиев
 Мария Бакалова — Тутар Сагдиева
 Дэни Попеску — премьер Назарбаев
 Джинис Джонс — няня
 Руди Джулиани — камео
 Майкл Пенс — камео
 Том Хэнкс — камео
 Рита Уилсон — камео

Производство 
Первые сообщения о запланированных съёмках фильма появились ещё в 2007 году, но позже они были опровергнуты. В начале сентября 2020 года стало известно, что фильм уже полностью снят, смонтирован и показан руководителям киноиндустрии. При этом картина получила смехотворно длинное название. 1 октября 2020 были представлены первый тизер и полноценный трейлер фильма. 23 октября 2020 состоялся цифровой релиз фильма накануне президентских выборов в США, которые были намечены на ноябрь 2020 года.

 Название фильма
Первоначально озаглавленный на экране как «Подарок Бората в виде сексуальной обезьяны вице-премьеру Михаилу Пенсу на благо недавно униженной нации Казахстана», а затем как «Дар дочери Бората Михаилу Пенсу на благо униженному народу Казахстана» и, наконец, как «Борат вручает сексуальный подарок Руди Джулиани в последней попытке спасти Бората от казни и принести пользу униженному народу Казахстана», поскольку планы главного героя меняются. Сделано это было для рекламного трюка. Официальное полное название показано в финальных титрах.

Саундтрек 
В саундтрек Борат 2 входит кавер-версия песни «Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)» в исполнении российской электро-рэйв группы Little Big.

Восприятие 
«Ассоциация общества казахов из Вирджинии обратилась к Американской и Британской киноакадемиям, гильдии режиссёров и премии „Золотой глобус“ с призывом исключить „Бората 2“ из списка возможных номинантов. Активисты считают, что комедия продвигает вайтвошинг, этнические стереотипы, расизм, культурную апроприацию и ксенофобию». Тем не менее «Kazakh Tourism» в рамках кампании по привлечению иностранных туристов в Казахстан использовал в одном из своих видеороликов выражение из «Бората 2» Very Nice. Это принесло ролику вирусную популярность, а выражение теперь позиционируется как туристический слоган Казахстана. На The New York Times в связи с этим вышла статья о том, что «Казахстан идёт в противоположную сторону и принимает фильм „Борат“ как „Very Nice“ [хороший]».

Награды и номинации 
 «Оскар», 2021. Номинации в категориях «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучшая актриса второго плана» — Мария Бакалова.
 «Золотой глобус», 2021. Победа в категориях «Лучший фильм — комедия или мюзикл» и «Лучший актёр в комедии или мюзикле» — Саша Барон Коэн, а также номинация в категории «Лучшая актриса в комедии или мюзикле» — Мария Бакалова.
 «BAFTA», 2021. Номинация в категории «Лучшая женская роль второго плана» — Мария Бакалова.
 «Выбор критиков», 2021. Победа в категории «Лучшая актриса второго плана» — Мария Бакалова, а также номинация в категории «Лучший комедийный фильм».
 «Премия Гильдии продюсеров США», 2021. Номинация в категории «Лучший фильм» — Саша Барон Коэн, Моника Левинсон и Питер Бейнхэм.
 «Премия Гильдии киноактёров США», 2021. Номинация в категории «Лучшая женская роль второго плана» — Мария Бакалова.
 «Премия Гильдии сценаристов США», 2021. Победа в номинации «Лучший адаптированный сценарий» — Саша Барон Коэн, Энтони Хайнс и Дэн Суимер.

Примечания 
Комментарии

Источники

Фильмы по сценариям Саши Барона Коэна
Кинокомедии США
Кинокомедии 2020 года
Фильмы США 2020 года
Политико-сатирические фильмы США
Фильмы-сиквелы США
Фильмы о Казахстане
Псевдодокументальные фильмы
Фильмы Amazon Studios
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Нурсултан Назарбаев
Фильмы про пандемию COVID-19
Этнический юмор